Municipio de Harvey puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Harvey (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Harvey (condado de Cowley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cowley.
 Municipio de Harvey (condado de Smith, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Smith.
 Municipio de Harvey (condado de Meeker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Meeker.